Кештерой ( — «Воротах на») — заброшенный аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

Аул тайпа Зумсой. В нём имелись боевые и желтые башни, так же в центре развалин имеется Кештара междиг (мечеть).

Население

География 
Расположен на берегу реки Дзумсэхк, у южного склона хребта Басхой, к северо-востоку от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — бывшие аулы Данкалой, Тумарка и село Бугарой, на северо-востоке — бывший аул Элка, на юго-востоке —  бывшие аулы Исмаилкалой и Мужиар, на юго-западе — аул Хилдехарой.

Примечания

Литература 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района